Varmvatten kan syfta på:

 Tappvarmvatten – det vatten som kommer ur varmvattenkranen
 Värmevatten – värmemedium i vattenledningar